Мариус Валериу (Валерикэ) Гэман (; 25 февраля 1989, Бэйлешти, Румыния) — румынский футболист, защитник клуба «Университатя (Крайова)».

Карьера

Клубная 
Гэман был капитаном клуба «Университатя» из Крайовы и регулярным игроком основы молодёжной сборной Румынии. Весной 2011 года перешёл в бухарестское «Динамо» на правах свободного агента, однако не сумел там закрепиться. С 2011 по 2016 годы выступал за команду «Астра Джурджу».

В сборной 
Валерикэ Гэман дебютировал в национальной сборной Румынии в 2011 году.

Достижения 
 «Астра»
 Обладатель Кубка Румынии: 2013/14
 Обладатель Суперкубка Румынии: 2014

Примечания 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Университатя Крайова 1948»
Игроки ФК «Динамо» Бухарест
Игроки ФК «Астра»
Игроки ФК «Карабюкспор»
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК «Аш-Шабаб» Эр-Рияд
Игроки ФК «Университатя» Крайова